Стумбрас () — многозначный термин. В переводе с литовского означает «зубр».

 Stumbras — старейший литовский производитель алкогольной продукции.
 «Стумбрас» — литовский футбольный клуб из Каунаса.